Orient-Express désigne notamment :
 L'Orient-Express, un train de luxe qui, depuis 1883, assure la liaison entre Paris, Vienne, Venise et Istanbul, desservant plusieurs capitales de nations européennes ;
 Orient-Express, un roman de jeunesse de Graham Greene, publié en 1932 sous le titre original Stamboul Train ;
 Orient-Express, un film allemand réalisé par Wilhelm Thiele sorti en 1927 ;
 Orient-Express, un film italo-franco-allemand  de 1954.

 Orient-Express Hotels Ltd., ancien nom de l’entreprise Belmond jusqu'en 2014, exploitant de multiples hôtels et trains de luxe.

Voir aussi 
 Orient Express*HDC, un étalon de saut d'obstacles
 Le Crime de l'Orient-Express,  un roman policier d'Agatha Christie publié le 
 Le Crime de l'Orient-Express, Cette page d’homonymie répertorie les différentes œuvres portant le même titre .